Portalsystem bezeichnet:
 Portalsystem, medizinische Bezeichnung für einen Teil des Kreislaufsystems; siehe Pfortader
 Portalsystem in der Informatik, ein Portal mit all seinen Komponenten; siehe Portal (Informatik)
 Portalsystem (Technik), eine technische Anlage